Bathyporeia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Anders J. Lindstrom 1855. Bathyporeia ingår i familjen Pontoporeiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Bathyporeia